

Cinema 
 Delicatessen – film del 1930 diretto da Géza von Bolváry
 Delicatessen – film del 1991 diretto da Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro

Musica 
 Delicatessen – gruppo musicale inglese